Robert E. Lee Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Robert E. Lee Hotel (Kalifornien), ID-Nr. 80000844
 Robert E. Lee Hotel (Missouri), ID-Nr. 07000021
 Robert E. Lee Hotel (Texas), ID-Nr. 96000063